XK peut faire référence à
 
 Automobile
 Jaguar XK, Jaguar XK120, Jaguar XK140, Jaguar XK150 
 Moteur Jaguar XK
Code temporaire et inofficiel ISO 3166-1 alpha-2 pour le Kosovo. Code utilisé par l'Union Européenne et divers organismes internationaux dans ce but.